Scoletoma är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av de Blainville 1828. Scoletoma ingår i familjen Lumbrineridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Scoletoma